Fiat 1500 (1935), een vooroorlogse auto van FIAT
 Fiat 1300/1500, een auto van FIAT uit de jaren 1960